Przedostatnie zawody Letniego Grand Prix w skokach narciarskich 2018 odbyły się 30 września w austriackim Hinzenbach.

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego wygrał reprezentant Japonii Ryōyū Kobayashi, który jako jedyny przeskoczył 90 metr. Na miejscu drugim sklasyfikowany został reprezentant gospodarzy Daniel Huber ze stratą niespełna czterech punktów. Trzecie miejsce w zawodach zajął rekordzista obiektu Gregor Schlierenzauer uzyskawszy notę o ponad pięć punktów gorszą niż zwycięzca. Czwarte miejsce zajął najlepszy z reprezentantów Polski Dawid Kubacki. Dwóch zawodników zostało zdyskwalifikowanych za nieprzepisowy strój, a konkretniej byli to Austriak Jan Hörl oraz Kazach Sabirżan Muminow. Zawody w całości odbyły się z ósmej belki startowej.

Konkurs indywidualny wygrał Austriak Daniel Huber pokonując o osiem punktów reprezentanta Szwajcarii Killiana Peiera, oraz o cztery dziesiąte więcej Niemca Karla Geigera. Ten ostatni awansował z czwartego na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Pewnym zdobytego tytułu po tym konkursie jest Rosjanin Jewgienij Klimow, który zajął w zawodach czwartą lokatę. Najlepszym z Polaków był sklasyfikowany dopiero na szóstej pozycji Stefan Hula. Zawody przeprowadzone zostały z kolejno ósmej i dziewiątej platformy startowej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix w Hinzenbach był Werner Rathmayr oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędziami technicznymi byli Sašo Komovec i jego asystent Harald Häfker. Kontrolą sprzętu zajmowali się będzie Sepp Gratzer oraz Miran Tepeš.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego – 29 września 2018

Konkurs indywidualny – 30 września 2018

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 
 
 
 
 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2018
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Hinzenbach
2018 w Austrii